M3 tenk, Lee iz Drugog svjetskog rata 
 Charles Lee (general), britanski general iz Američkog rata za neovisnost
 Robert Edward Lee, južnjački general iz Američkog građanskog rata

 Bruce Lee, karatist i filmska zvijezda 1970-ih godina